Eifler steht für 

 eine Bezeichnung der Bewohner der Eifel

Eifler ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Eifler (1888–1945), österreichischer Offizier und Stabschef des Republikanischen Schutzbundes

 Erna Eifler (1908–1944), deutsche Widerstandskämpferin
 Friedrich Eifler (1893–1975), deutscher Politiker
 Günter Eifler (1929–2007), deutscher Mediävist
 Karl Eifler (1896–1974), deutscher Maler
 Larissa Eifler (* 1999), deutsche Säbelfechterin
 Michael Eifler (1601–1657), deutscher Logiker und Physiker
 Stefanie Eifler (* 1967), deutsche Soziologin
 Ulrich Eifler (* 1961), deutscher Säbelfechter und Deutscher Meister
 Ulrich Eifler (Autor) (* 1948), deutscher Autor und Dramaturg

Siehe auch

 Eifeler, ebenso eine Bezeichnung der Bewohner der Eifel